L'Australian rock, chiamato anche OZ Rock o Aussie rock, è un termine usato per descrivere i vari artisti e band rock e pop originari dell'Australia. In Australia vi è una ricca storia di musica rock e, in Australia, i vari generi rock hanno sempre avuto successo. Internazionalmente, gli AC/DC sono una delle più conosciute rock band australiane, con più di 63 milioni di album venduti nei soli Stati Uniti. Tra le altre band mainstream celebri australiane ci sono gli Airbourne, i Jet, gli INXS, i 5 Seconds of Summer, i Men At Work, i The Vines, i Tonight Alive, i The Living End, i Silverchair, i Wolfmother. L'Australia ha anche artisti di rilievo nella scena alternative (Frenzal Rhomb, The Go-Betweens, Beasts of Bourbon, Grinderman, Pnau, Powderfinger) e nel progressive (Alchemist, Daevid Allen).

Note

Musica in Australia